Der Begriff Pferdefriedhof kann bedeuten:

 allgemein einen Tierfriedhof
 den Pferdefriedhof in Sankt Petersburg
 das altsächsische Pferdegräberfeld in Rullstorf

Siehe auch: Pferdebestattung